En Indonésie, le kawi est :
 la langue littéraire ancienne de Java (langue aussi appelée communément le « vieux javanais ») ainsi que son système d’écriture le plus ancien ;
 le volcan Kawi dans l'est de Java ;
 Gunung Kawi, un temple à Bali.